Le maraudage ou la maraude peut désigner :
 maraudage, l'action d'un syndicat qui tente de ravir à une autre organisation syndicale le droit de représenter les travailleurs d'une entreprise donnée ;
 le maraudage ou maraude, le vol de récoltes qui ne sont pas encore détachées du sol ou des plantes (y compris en forêt) ;
 le maraudage, le fait pour une personne ou un véhicule de se déplacer lentement, sans but précis, à la recherche d'une opportunité comme un taxi qui roule à vide à la recherche d'un client ou le membre d'une association caritative qui effectue une tournée pour venir en aide aux nécessiteux.

Voir aussi 

 
 
 Maraudeur (voilier)